As Repúblicas Francesas referem-se a uma sucessão de repúblicas que vigoraram na França a partir de 1792, ano da abolição da monarquia no contexto da Revolução Francesa.

Houve, na história da França, cinco repúblicas, das quais a última estende-se até os dias atuais.

Primeira República (1792-1804)

Segunda República (1848-1852)

Terceira República (1870-1940)

Quarta República (1946-1958)

Quinta República (1958-presente)

Repúblicas da França